Zkratka BBP má více významů:

 BBP (skupina) – česká hudební skupina
 Butyl benzyl ftalát – BBP, ester kyseliny ftalové
 baseband procesor – specializovaný jednočipový počítač pro komunikaci v mobilních sítích používaný v mobilních telefonech atp.